

Partiti politici 
 Organizzazione Musulmana Jugoslava, partito politico storico del Regno di Jugoslavia

Codici 
 JMO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jomsom (Nepal)